Bonola peut désigner :
 Giorgio Bonola (1657-1700), peintre italien ;
 Roberto Bonola (1874-1911), historien des mathématiques italien.
 Bonola, une station du métro de Milan.